Ірландію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто шістнадцять спортсменів у дев'ятнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний Олімпійський Комітет Ірландії 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020